BDM est l'abréviation de :
 Bâtiments durables méditerranéens, une démarche environnementale française ;
 BDM Trésors de la bande dessinée, un ouvrage francophone de référence pour les collectionneurs de bande dessinée ;
 Bund Deutscher Mädel, une organisation nazie de la jeunesse féminine ;
 BDM Werk Glaube und Schönheit, une organisation parallèle ;
 The Black Dahlia Murder, un groupe américain de metalcore ;
 Background debug module, un circuit électronique ;
  ;
 BDM TV, une chaîne de télévision française.

BdM est l'abréviation de :
 Base de données publique des médicaments, des données et des documents de référence sur les médicaments commercialisés ou ayant été commercialisés durant les trois dernières années en France.